BBV steht für:
 BBV Hagen, ehemaliger Nachfolgeverein von Brandt Hagen, ehemaliger deutscher Basketballverein
 Banco Bilbao Vizcaya, Vorgängerbank der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 Baumberge-Verein, Wanderverein mit Sitz in Münster
 Bayerischer Badminton-Verband, Landesverband im Badminton
 Bayerischer Basketball Verband, Landesverband im Basketball
 Bayerischer Bauernverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in München
 Bayerische Beamten Versicherungen, siehe Die Bayerische
 1. Badener Beachvolleyball Verein, österreichischer Beachvolleyballverein
 Black beetle virus, Virus aus der Gattung Alphanodavirus der Familie Nodaviridae
 Bocholter-Borkener Volksblatt, Regionalzeitung in Nordrhein-Westfalen
 Bolsa Boliviana de Valores, bolivianische Börse
 Breitbandversorgung Deutschland, deutscher Internetserviceprovider
 Bremer Basketball-Verband, Landesverband im Basketball
 Nero-Mer Airport (IATA-Code), Flugplatz von Grand-Béréby, San-Pédro Department, San-Pédro (Region), Distrikt Bas-Sassandra, Elfenbeinküste
 Bravo Airlines (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft

bbv steht für:
 Karnai (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung